Корнелис де Вос () (1585, Хюлст — 9 мая 1651, Антверпен) — фламандский художник.

Де Вос считается выдающимся портретистом, кроме этого писал картины на религиозные и мифологические сюжеты. Он учился в Антверпене у Давида Ремеуса и в 1608 г. стал мастером гильдии художников.

Младший брат Корнелиса Пауль де Вос (1590—1678) под влиянием Франса Снейдерса был также художником, писал сцены охоты и животных и работал у Рубенса. Сестра Корнелиса и Пауля была замужем за Франсом Снейдерсом.

Галерея

Литература 
 Hermann Arthur Lier: Vos, Cornelis de. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 40, Duncker & Humblot, Leipzig 1896, S. 321

Художники Фландрии
Художники-портретисты Фландрии